Сонта (,) је насеље у општини Апатин, у Западнобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 4331 становника (према попису из 2002. било је 4992 становника). Већину чине Хрвати.
Овде се налази Вајндлеров дворац са економским двориштем.

Демографија 
У насељу Сонта према попису из 2002. живело је 4086 пунолетних становника, а просечна старост становништва износила је 41,3 година (39,1 код мушкараца и 43,4 код жена). У насељу има 1816 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња четири пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Дворац у Сонти

Насељена места у Апатину
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији